Жекулин — русская фамилия.

Известные носители 
 Жекулин, Владимир Сергеевич (1929—1989) — советский физикогеограф, доктор географических наук, профессор.

 Жекулина, Аделаида Владимировна — педагог, основательница Киевской гимназии.
 Жекулина, Ольга Анатольевна (1900—1973) — российская и советская художница.